Zack Phillips (né le  à Fredericton,  dans la province du Nouveau-Brunswick au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Après deux saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Sea Dogs de Saint-Jean, il gagne en 2011 la Coupe Memorial.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2009-2010 || Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ ||65 ||16 ||28 ||44 ||31 ||21 ||2 ||4 ||6 ||4
|-
|2010-2011 || Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ ||67 ||38 ||57 ||95 ||16 ||17 ||9 ||15 ||24 ||8 
|-
|2011 ||Sea Dogs de Saint-Jean ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||1 ||4 ||5 ||0
|-
|2011-2012 || Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ ||60 || 30 ||50 ||80 ||32 ||17 ||9 ||23 || 32 ||4
|-
|2012 || Sea Dogs de Saint-Jean || Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||3 ||1 ||4 ||4
|-
|2012-2013 || Aeros de Houston || LAH ||71 ||8 ||19 ||27 ||10 || 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2013-2014 || Wild de l'Iowa || LAH || 76 || 12 || 21 || 33 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Wild de l'Iowa || LAH || 49|| 7|| 8|| 15|| 14||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015|| Bruins de Providence || LAH || 16 || 3 || 8 || 11 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2015-2016 || Bruins de Providence || LAH || 39|| 5|| 9|| 14|| 14||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Gladiators d'Atlanta || ECHL || 5|| 1|| 1|| 2|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Wolves de Chicago || LAH || 9|| 0|| 0|| 0|| 6||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 ||Wings de Kalamazoo || ECHL || 2|| 1|| 1|| 2|| 2||5 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
|2016-2017 || Tingsryds AIF || Allsvenskan || 50 || 11 || 17 || 28 || 24 || 4 || 1 || 2 || 3 || 0 
|-
| 2017-2018 || Nottingham Panthers || EIHL || 56 || 15 || 31 || 46 || 12 || 4 | 2 || 0  || 2 || 0 	
|-
| 2018-2019 || Fehérvár AV19 || EBEL || 52 || 10 || 20 || 30 || 12 || 5 || 0 || 0 || 0 ||0  	
|-
|2019-2020 || Walleye de Toledo || ECHL || 12|| 2|| 1|| 3|| 6||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Railers de Worcester  || ECHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Admirals de Norfolk  || ECHL || 17|| 5|| 1|| 6|| 6||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || HK Michalovce || Extraliga Slovaque || 12 || 4 || 5 || 9 || 2 || - ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || GKS Jastrzębie  || PHL || 35 || 17 || 25 || 42 || 12 || 14 || 8 || 6 || 14 || 2
|-
|2021-2022 || TH Unia Oświęcim  || PHL  ||  ||

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey junior majeur du Québec
2011 et 2012 : champion de la Coupe du président avec les Sea Dogs de Saint-Jean
Coupe Memorial
2011 : champion de la Coupe Memorial avec les Sea Dogs de Saint-Jean

Notes et références 

Naissance en octobre 1992
Naissance à Fredericton
Joueur néo-brunswickois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur des Sea Dogs de Saint-Jean
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur des Railers de Worcester
Joueur des Gladiators d'Atlanta
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Joueur du Walleye de Toledo
Joueur des Admirals de Norfolk (ECHL)

Champion de la Coupe Memorial
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Michalovce